Eretria – città della Grecia
Eretria – antica polis greca
Eretria – personaggio immaginario del ciclo fantasy Shannara